Пури́сима-дель-Ринко́н () — муниципалитет в Мексике, штат Гуанахуато, с административным центром в городе Пурисима-де-Бустос. Численность населения, по данным переписи 2010 года, составила  человек.

Общие сведения 
Название Purísima (с испанского: чистый, непорочный) дано в знак непорочного зачатия Девы Марии, а  Rincón с испанского языка можно перевести как укромный уголок.

Площадь муниципалитета равна 291 км², что составляет 0,95 % от общей площади штата, а наивысшая точка расположена в поселении Лома-дель-Хальо и равна 1902 метра.

Он граничит с другими муниципалитетами штата Гуанахуато: на северо-востоке с Леоном, на востоке с Сан-Франсиско-дель-Ринконом, и на юге с Мануэль-Добладо, а также на севере и западе он граничит с другим штатом Мексики — Халиско.

Учреждение и состав 
Муниципалитет был образован в 1849 году, в его состав входит 106 населённых пунктов, самые крупные из которых:

Экономика 
По статистическим данным 2000 года, работоспособное население занято по секторам экономики в следующих пропорциях: сельское хозяйство, скотоводство и рыбная ловля — 8,3 %, промышленность и строительство — 68,9 %, сфера обслуживания и туризма — 21,2 %, прочее — 1,6 %.

Инфраструктура 
По статистическим данным 2010 года, инфраструктура развита следующим образом:
 электрификация: 98,6 %;
 водоснабжение: 98,6 %;
 водоотведение: 93,7 %.

Фотографии

Примечания

См. также 
 Муниципалитеты Гуанахуато
 Портал:Мексика

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Гуанахуато